Piaristenkirche nennt man Kirchen des Piaristen-Ordens.

Liste 
 Piaristenkirche (Krakau-Altstadt), Polen
 Piaristenkirche Krems, auch Kremser Frauenbergkirche, in Niederösterreich
 Piaristenkirche Maria Treu (Wien)
 Filialkirche Mariä Reinigung (Gleisdorf), ehemalige Piaristenkirche in der Steiermark
 Piaristenkirche Heiliges Kreuz in Timişoara

 
Liste (Kirche nach Orden)